1000 км Спа 2010 — это второй раунд сезона 2010 LMS. Соревнования прошли на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии 9 мая 2010 года.

Team Peugeot Total выигрывает свою дебютную гонку в сезоне в серии Ле-Ман. Победивший экипаж представляли Педро Лами, Себастьен Бурде и Симон Пажно. Экипаж № 2 Team Peugeot Total и лучший из экипажей Audi — № 7Audi Sport Team Joest дополнили подиум в общем зачёте, отстав на 68 и 86 секунд соответственно.

№ 40 Quifel ASM Team выигрывает гонку в классе LMP2, опередив ближайших соперников из RML на 63 секунды.

Гонка категории FLM завершается победой команды Hope Polevision Racing.

Team Felbermayr-Proton повторяет успех первого этапа в категории GT2, но уже лишь одним экипажем. Два экипажа AF Corse дополняют подиум.

Экипаж № 70 Marc VDS Racing Team выигрывает гонку в категории GT1.

Квалификация 

Обладатель поул-позиции выделен жирно.

Гонка 

 Победители в каждом из классов выделены жирно.
 Машины, преодолевшие менее 70 % дистанции пройденной победителем отмечены как не классифицированные (НК)
 Гонка первоначально запланирована на 1000 км, но по ходу дистанции регламент проведения изменён на 6-часовой (Организаторы вынуждено выбрасывали красные флаги из-за общего отключения электроэнергии в регионе).

См. также 
 1000 км Спа
 Серия Ле-Ман

Примечания 

Моторные виды спорта
Спа-Франкоршам
Май 2010 года
Марафонские автомобильные соревнования на трассе Спа-Франкоршам
События 9 мая